Stephenville (Canada), een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland
 Stephenville (Texas), een stad in de Amerikaanse staat Texas

Zie ook 
 Stephenville Crossing, een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland